Nuevo Colón kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Nuevo Colón (ort), Boyacá, 
 Nuevo Colón (kommun), Boyacá,